Heinz Waldmüller ist der Name folgender Personen:

* Heinz Waldmüller (Künstler) (1887–1945), deutscher Maler
 Heinz Waldmüller (Autor) (* 1944), deutscher Journalist und Autor